Герман Вайнгертнер (; ,  — , ) — немецкий гимнаст, трижды чемпион летних Олимпийских игр 1896.

В составе немецкой сборной по гимнастике он стал чемпионом в соревнованиях на брусьях и перекладине. Также, он занял первое место в индивидуальном соревнованиях на перекладине.

Вайнгертнер также был трижды призёром игр — серебряным в упражнениях на коне и кольцах, и бронзовым в опорном прыжке.

Его шесть медалей, половина из которых золотые, сделали его самым результативным спортсменом игр, а по числу золотых медалей он стал вторым после своего соотечественника Карла Шумана.

Вайнгертнер был торговцем и управляющем бассейна во Франкфурте-на-Одере. Он утонул в Одере, пытаясь спасти другого человека.

Ссылки 
 Герман Вайнгертнер на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Гимнасты Германии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1896 года